Caryn Kadavy, née le 9 décembre 1967 à Érié, est une ancienne patineuse artistique américaine. Son meilleur résultat international est une médaille de bronze aux championnats du monde en 1987. Malade, elle ne participa pas aux Jeux olympiques de 1988.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique américaine
Naissance en décembre 1967
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Naissance à Érié